Velika nagrada Belgije 2000 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 27. avgusta 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:50,646
|
|-
! 2
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:51,419
| +0,773
|-
! 3
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:51,444
| +0,798
|-
! 4
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:51,552
| +0,906
|-
! 5
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:51,587
| +0,941
|-
! 6
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:51,743
| +1,097
|-
! 7
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:51,799
| +1,153
|-
! 8
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:51,926
| +1,480
|-
! 9
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:52,242
| +1,596
|-
! 10
| 3
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:52,444
| +1,798
|-
! 11
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:52,758
| +2,112
|-
! 12
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:52,885
| +2,239
|-
! 13
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:53,002
| +2,356
|-
! 14
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:53,193
| +2,547
|-
! 15
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:53,211
| +2,454
|-
! 16
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:53,237
| +2,591
|-
! 17
| 14
|  Jean Alesi 
| Prost-Peugeot
| 1:53,309
| +2,663
|-
! 18
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:53,357
| +2,711
|-
! 19
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:53,403
| +2,757
|-
! 20
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:53,912
| +3,276
|-
! 21
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:54,680
| +4,034
|-
! 22
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:54,784
| +4,138
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 44
| 1:28:14,494
| 1
| 10
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 44
| + 1,104 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 44
| + 38,096 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 44
| + 43,281 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 44
| + 49,914 s
| 3
| 2
|-
! 6
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 44
| + 55,984 s
| 8
| 1
|-
! 7
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 44
| + 1:12,380
| 7
|  
|-
! 8
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 44
| + 1:27,808
| 9
|  
|-
! 9
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 44
| + 1:28,670
| 18
|  
|-
! 10
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 44
| + 1:31,555
| 12
|  
|-
! 11
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 44
| + 1:34,123
| 15
|  
|-
! 12
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 43
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 13
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 43
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 14
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 43
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 15
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 43
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 16
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 42
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 17
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 42
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! Ods
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 32
| Pritisk goriva
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 32
| Pritisk goriva
| 17
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 12
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 8
| El. sistem
| 11
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 4
| Trčenje
| 2
|  
|}

Formula 1 sezona 2000
2000